

Fürsten von Liechtenstein

Herrscher des Reichsfürstentums Liechtenstein

Titel 
Fürst und Regierer des Hauses von und zu Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jägerndorf, Graf zu Rietberg,

Erbprinzen 
 Erbprinz Alois von Liechtenstein (ältester Sohn des Fürsten Hans Adam II., * 1968), Stellvertreter des Fürsten
 Joseph Wenzel (ältester Sohn des Erbprinzen Alois, * 1995)

Siehe auch 
 Haus Liechtenstein
 Geschichte Liechtensteins

Weblinks 
 Das Fürstenhaus von Liechtenstein (offizielle Seite)

Einzelnachweise 

Liechtenstein

Liechtenstein
!
Herrscher